Wembley (barri de Londres)
 Wembley Championship, torneig de tennis celebrat intermitentment entre els anys 1934 i 1990.
 Wembley Cup, torneig de futbol d'invitació fet el juliol de 2009 al Wembley Stadium 
 Wembley Stadium, estadi de futbol a la ciutat de Londres dissenyat per Norman Foster i inaugurat el 2006.
 Wembley Stadium (antic), estadi multiús, principalment usat per a la pràctica del futbol enderrocat el 2000.
 Estació de Wembley Central, estació del metro de Londres